L'oppression est le mauvais traitement systématique d'un groupe social avec le soutien des structures de la société oppressive.
 Triple oppression
 Oppression est une série documentaire produite par Laurier Bonin ;
 Oppression, un thriller dramatique franco-canadien sorti en 2016.